U tablici niže je popis značajnijih otoka na Dunavu.